NK Mramor, bosanskohercegovački nogometni klub iz Mramora kod Tuzle
 NK Mramor Babice, bosanskohercegovački nogometni klub iz Babica, općina Lukavac